Dirce Reis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Dirce Reis (ort), São Paulo, 
 Dirce Reis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar